Футбольная Конференция Англии 1988/89 — 10-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Четвёртый дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Ньюпорт Каунти (из Четвёртого дивизиона Футбольной лиги)
 Чорли (из Северной Премьер-лиги)
 Эйлсбери Юнайтед (из Южной Футбольной лиги)
 Йовил Таун (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Линкольн Сити (в Четвёртый дивизион Футбольной лиги)
 Бат Сити (в Северную Премьер-лигу)
 Уэлдстон (в Южную Футбольную лигу)
 Дагенем (в Исмийскую лигу)

Турнирная таблица 

1 В официальном итоговом протоколе существует ошибка, у «Киддерминстер Харриерс» указана разница мячей +9.

Ссылки 
 Официальный сайт

1988
Англия-5
Англия-5